Osoby o tym nazwisku:
 Allan Simonsen – duński piłkarz
 Allan Simonsen – duński kierowca wyścigowy
 Andreas Simonsen – szwedzki kierowca wyścigowy
 Mikael Simonsen – duński wioślarz 
 Thorkild Simonsen – duński polityk, nauczyciel i samorządowiec